Лустало, Гюстав (Gustave Loustalot; 1826—1898) — французский политик, отец Луи Лустало.
 Лустало, Луи (Louis Loustalot; 1861—1933) — французский политик, сын Гюстава Лустало.
 Лустало, Элизе́ (Élisée Loustallot; 1761—1790) — французский адвокат и журналист, революционер-демократ, деятель Французской революции.

См. также 
 Лусталло, Эрнест Иванович

Примечания